Алекса́ндр Петро́вич Ло́мовцев (1910, Темяшево, Тамбовская губерния — 2006, Белгород) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1910 году в селе Темяшево (ныне — в  Тамбовской области).

С 1929 года — на комсомольской работе. Выпускник Ленинградского индустриального института (1940). Член КПСС с 1940 года.

В 1941 году призван в Красную армию Колпинским РВК Ленинграда. Участвовал в боях Великой Отечественной войны в должности агитатора политотдела 43-й стрелковой дивизии; был ранен, удостоен боевых наград.

В послевоенное время — на партийной работе в Саратовской области. В 1956—1962 и в 1964—1970 годы — первый секретарь Белгородского горкома КПСС. В этот период были построены завод «Сокол», Витаминный комбинат, комбинат асбестоцементных изделий, ЗАО «Слюдяная фабрика». В 1962—1964 году — секретарь Белгородского промышленного обкома КПСС, председатель комитета партийно-государственного контроля.

Делегат XIX (1952) и XXIII съездов КПСС.

Умер в Белгороде в 2006 году.

Награды и признание 
 орден Красной Звезды (11.3.1943)
 два ордена Отечественной войны II степени (11.10.1943, 6.4.1985)
 орден Трудового Красного Знамени

 медали, в том числе:
 «За оборону Ленинграда»
 две Почётные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР
 Почётный гражданин города Белгорода (3.3.1994) — за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города и активное участие в патриотическом воспитании молодёжи.

Примечания

Ссылки 
 

Политработники Великой Отечественной войны
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Почётные граждане Белгорода
Делегаты XXII съезда КПСС
Первые секретари Белгородского горкома КПСС